Steinhausen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Steinhausen, Schweiz, ort och kommun,

Tyskland 

 Steinhausen an der Rottum, Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Personer 
 Wilhelm Steinhausen (1846–1924), tysk konstnär